Vereinigte Leichtmetall-Werke (VLW) bezeichnet

 Vereinigte Leichtmetall-Werke (Bonn), 1927 in Bonn als GmbH gegründetes Industrieunternehmen
 Vereinigte Leichtmetall-Werke (Hannover), 1935 auf dem Gelände der vormaligen HAWA errichtetes Halbzeugwerk zur Aluminium-Verarbeitung
 Vereinigte Leichtmetall-Werke (Laatzen), 1937 in Laatzen errichtetes Aluminium- und Rüstungswerk, 1945 demontiert und zum Messegelände Hannover umfunktioniert

Siehe auch
 Vereinigte Aluminium-Werke (VAW)